ECCO (entreprise danoise), un groupe international spécialisé dans la fabrication de chaussures
 Ecco (entreprise française), une entreprise française de travail temporaire
 E.C.C.O., une association, la Confédération européenne des organismes de restauration et de conservation du patrimoine (European Confederation of Conservator-restorers' Organisations)
 Ecco the Dolphin, une série de jeux vidéo
 Ecco, une chanteuse  française née le , demi-finaliste de la saison 7 de The Voice, la plus belle voix.